Белков — фамилия:

 Феодор (Белков) (род. 1960) — епископ Русской православной церкви.
 Белков, Владимир Иванович (1941—2022) — советский футболист, тренер.
 Белков, Геннадий Алексеевич (род. 1956) — советский легкоатлет.
 Белков, Николай Сергеевич (1950—1996) — советский и российский дизайнер.